Die Südamerikareise der Deutschlandriege fand im Herbst 1952 statt.

Unter der Leitung von Hans Reip flogen Alfred Schwarzmann, Helmut Bantz, Theo Wied, Erich Wied, Adalbert Dickhut, Jakob Kiefer, Friedel Overwien und Hans Pfann am 19. September 1952 in Richtung Südamerika.

Die Deutschlandriege zeigte in zwei Schauturnen – in Santiago und Valparaiso – und durch ihre Beteiligung am Verbands-Turnfest der deutschen Turnvereine in Chile ihr Können.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 Hans Reip: Diplomaten in Weiss – Die Südamerikareise der deutschen Olympiaturner, Frankfurt am Main 1953.

Weblinks 
 Zeitschrift für Kulturaustausch, Band 12, 1962
 Südamerikanische Begeisterung in: Hamburger Abendblatt vom 3. September 1952.
 Nach der Samba-Melodie: "Am Zuckerhut, am Zuckerhut in: Hamburger Abendblatt vom 11. Oktober 1952.

Ereignis 1952
Sportgeschichte (Deutschland)
Turnen (Deutschland)
Transatlantische Beziehungen